Доменико Леоне (VIII век) — византийский государственный деятель и военачальник. В 738 году был назначен военным магистром Венеции.

Биография 
Доменико был назначен управлять Венецией после убийства дожа Орсо Ипато, когда экзарх Равенны Евтихий запретил венецианцам избирать нового дожа, а вместо этого прислал в город Доменико Леоне с отрядом солдат.

Литература 
 Samuele Romanin. Storia documentata di Venezia, Pietro Naratovich tipografo editore. — Venezia, 1853.

Умершие в VIII веке
Военные магистры Венеции